

Geografia

 Lione – capoluogo della regione Alvernia-Rodano-Alpi

 Lione – località (non frazione) di Collecorvino in provincia di Pescara

Persone
 Fabio Lione – cantante italiano
 Riccardo Lione – giocatore di beach volley italiano

Sport
 Olympique Lyonnais, noto in italiano come Lione – società calcistica francese